Bei den Commonwealth Games 2014 im schottischen Glasgow fand ein 7er-Rugby-Turnier der Männer statt.

Austragungsort war das Ibrox Stadium. Die Vorrundenspiele wurden am 26. Juli ausgetragen, die Finalrunde am darauf folgenden Tag.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Medaillengewinner

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse

Rugby
2014
Rugby 2014